Список моллюсков Исландии содержит перечень морских, пресноводных и наземных видов моллюсков (двустворчатые, безпанцирные, брюхоногие, головоногие и другие), которые обитают на острове Исландия и водах исландской исключительной экономической зоны. 

Список в основном составлен на основе фундаментального научного труда «Малакофауна Исландии» (, 1982) исландского ученого-натуралиста и систематика живой природы Ингимара Оускарссона. Список дополнен и исправлен согласно новейшими данными по материалам Института естествознания Исландии и научных публикаций. По возможности приведена современная таксономия согласно Всемирному реестру морских видов и Международному официальному реестру зоологической номенклатуры.

Класс Безпанцирные моллюски (Aplacophora)

Класс Панцирные моллюски (Polyplacophora)

Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda) 

 

  

 

  
  
 

 
  

  
  

      
  
  
  
      
  
    
  
  
  
  
  
  
     

 Класс Двухстворчатые моллюски (Bivalvia)

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки моллюсков Европы
Природа Исландии
Списки:Исландия